U.S. National Championships 1919 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1919 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 26 sierpnia–4 września, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills, natomiast kobiety w dniach 16–20 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to trzydziesta dziewiąta edycja turnieju męskiego i trzydziesta trzecia damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1919 w Stanach Zjednoczonych
1919 w tenisie ziemnym
US Open według lat